

Cinema 
 Too Late – cortometraggio del 1912 prodotto dalla California Motion Picture Corporation
 Too Late – film del 1914 diretto da Marshall Farnum
 Too Late – film del 2015 diretto da Dennis Hauck

Musica 
 Too Late – album dei Via del blues del 1983
 Too Late – brano di Jennifer Lopez del 1999, dall'album On the 6
 Too Late – brano dei No Doubt del 2000, dall'album Return of Saturn
 Too Late – singolo di Ayumi Hamasaki del 2001